Тази страница представя сезон 2001/02 на българското първенство по футбол.

От този сезон се въвежда нова схема на провеждане на първенството на Висшата лига. След редовните 26 кръга първите 6 и последните 8 отбора се разделят на две плейофни групи, в които тези отбори играят още два пъти при разменено гостуване. Участието в плейофната фаза започва с разделяне на точките от редовния сезон на половина (закръглено в полза на отбора). Последните три отбора от групата (7-14) отпаднат в Първа лига.

Висша професионална футболна лига

Класиране

Изход

„Б“ ПФГ

Североизточна „В“ АФГ 

 Отборът на Малчика напуска първенството поради финансови причини.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

7